

Codici 
 YHU – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Saint Hubert di Montréal (Canada)

Geografia 
 Yhú – centro abitato del dipartimento di Caaguazú (Paraguay)